Pittersberg ist der Ortsname von

 Pittersberg (Ebermannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebermannsdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Pittersberg (Freyung), Ortsteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

 Pittersberg (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Burgruine Pittersberg, Gemarkung der Stadt Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, Kärnten